Aislaby (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Aislaby (Ryedale), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Aislaby (Scarborough), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire